Бгиденко:

 Бгиденко — українське прізвище.
 Бгиденко Орішко — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Українські прізвища
Прізвища на -енко